|-
| 113101 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113102 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113103 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113104 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113105 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113106 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113107 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113108 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113109 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113110 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113111 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113112 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113113 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113114 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113115 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113116 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113117 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113118 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113119 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113120 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113121 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113122 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113123 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113124 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113125 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113126 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113127 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113128 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113129 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113130 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113131 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113132 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113133 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113134 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113135 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113136 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113137 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113138 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113139 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113140 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113141 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113142 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113143 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113144 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113145 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113146 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113147 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113148 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113149 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113150 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113151 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113152 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113153 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113154 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113155 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113156 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113157 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113158 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113159 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113160 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113161 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113162 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113163 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113164 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113165 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113166 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113167 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113168 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113169 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113170 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113171 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113172 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113173 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113174 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113175 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113176 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113177 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113178 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113179 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113180 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113181 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113182 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113183 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113184 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113185 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113186 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113187 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113188 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113189 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113190 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113191 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113192 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113193 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113194 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113195 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113196 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113197 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113198 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113199 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113200 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
3